Братья по крови:

 Фильмы:
 Братья по крови (фильм, 1973) — Гонконг
 Братья по крови (фильм, 1975) — ГДР
 Братья по крови (фильм, 1978) — США
 Братья по крови (фильм, 1993) — США
  — Швеция
 Братья по крови (телефильм, 2011) — Австралия

 Телесериалы:
 Братья по крови (телесериал)''' — США, 1992

См. также 
 Кровные братья